Данциг - німецька назва Гданська
 Май Вольфович Данциг  (, Мінськ) — білоруський художник, професор державної Академії мистецтв.